Иро́шников — русская фамилия; женская форма Ирошникова.

Известные носители 
 Ирошников, Михаил Павлович (1934—2019) — советский и российский историк, профессор СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ (1996).
 Ирошников, Павел Николаевич (Дюжиков; 1836—1890) — русский оперный певец (тенор).
 Ирошникова, Ирина Ивановна (1911—2005) — советский и российский прозаик, драматург.

См. также 
 Ирошниково